Aniptodera — рід грибів родини Halosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1977 року.

Класифікація 
До роду Aniptodera відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Shearer, C.A.; Miller, M.A. 1977. Fungi of the Chesapeake Bay and its tributaries V. Aniptodera chesopeakensis gen. et sp. nov. Mycologia. 69(5):887-898 - P.893

Роди грибів
Сордаріоміцети